Myrow ist der Nachname folgender Personen:
 Fred Myrow (1939–1999), US-amerikanischer Filmkomponist, Sohn von
 Josef Myrow (1910–1987), US-amerikanischer Filmkomponist

Siehe auch:
 Mirow (Begriffsklärung)